The Woman in Room 13 (1920), een film van Frank Lloyd
The Woman in Room 13 (1932), een film van Henry King